Типитапа () — город и муниципалитет в западной части Никарагуа, на территории департамента Манагуа.

Географическое положение 
Город расположен в 22 км к востоку от столицы страны, города Манагуа. Абсолютная высота — 60 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 975,17 км².

Население 
В 2013 году численность населения города составляет 100 248 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
В 1970—1980-е годы основу экономики города составляло животноводство, однако к началу 1990-х годов эта отрасль пришла в упадок. Сегодня наиболее важными с/х культурами, выращиваемыми в муниципалитете, являются кукуруза, сорго, дыни и арахис. К северу от города осуществляется добыча вулканического туфа. Промышленность развита слабо.

В апреле 2010 года тропический ураган разрушил 411 домов в городе Типитапа.

В городе находится ТЭС «Tipitapa» (мощность 52 МВт).

Примечания 

Города Никарагуа